Е́нтоні Де́ніс Де́відсон (;  18 квітня 1979, Хемел Хемпстед, Хартфордшир) — британський автогощик, пілот Формули-1.

Повна таблиця результатів 

Жирним шрифтом позначені етапи, на яких гонщик стартував з поулу.
Курсивом позначені етапи, на яких гонщик мав найшвидше коло.

Посилання 

 Офіційний сайт Ентоні Девідсона 
 Форум фанів Ентоні Девідсона
 Профіль і статистика виступів Ентоні Девідсона на www.f1db.com
 Кар'єра Ентоні Девідсона на www.driverdb.com  
 Фан-сайт Ентоні Девідсона
 http://wildsoft.ru/ 
 http://www.formula1.com/ 
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/

Британські автогонщики
Пілоти 24 годин Ле-Ману
Пілоти Формули-1
Британські пілоти Формули-1
Уродженці Гартфордширу